Inflacja monetarna (ang. monetary inflation) – w opracowaniach ekonomistów związanych ze szkołą austriacką, synonim zwiększenia podaży pieniądza ponad istniejący na niego popyt.

Zobacz też 
 inflacja podażowa

Bibliografia 
 

Inflacja